Amosis, siehe:

 Amasis
 Ahmose (Begriffsklärung)